Михаил Алексеевич Веневитинов  (1844—1901) — русский археолог, историк, поэт, археограф, писатель из рода Веневитиновых. Племянник поэта Д. В. Веневитинова.

Биография 
Происходил из потомственных дворян Воронежской губернии: сын сенатора Алексея Владимировича Веневитинова (2.12.1806-14.1.1872) и Аполлинарии Михайловны (15.10.1818—4.9.1856) — дочери графа М. Ю. Виельгорского.

После окончании курса наук в Санкт-Петербургском Императорском университете по историко-филологическому факультету со степенью кандидата, в 1868 году М. А. Веневитинов вступил сверхштатным старшим чиновником особых поручений при воронежском губернаторе В. А. Трубецком. В том же году назначен штатным чиновником и заведующим канцелярией воронежского губернатора, а в следующем — секретарём статистического комитета, с оставлением в должности чиновника особых поручении при губернаторе. В 1870 году назначен членом, а затем председателем Воронежского уездного училищного совета.

С 70-х годов XIX в. управлял семейными имениями в Воронежской губернии. В селе Гнездилово Землянского уезда построил и безвозмездно передал уездному земству больницу и врачебный пункт с жильём для медперсонала. В Новоживотинном навёл образцовый порядок, трудился над улучшением местного сельского хозяйства, помогал земству строить школы и больницы.

В 1871 году причислен ко 2-му отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии сверх штата. Когда в 1873 году началась работа по устройству архивов, М. А. Веневитинов принял в ней активное участие; в 1875 году был назначен ближайшим сотрудником заведующего архивом 2-го отделения Д. В. Поленова. В 1874 году пожалован в камер-юнкеры Двора Его Императорского Величества. С 1875 года он работал в состоявшей при министерстве народного просвещения Императорской Археографической комиссии; редактировал издания Православного Палестинского общества. В 1876 году впервые избран почётным мировым судьёй по Землянскому уезду (в дальнейшем он ещё четырежды избирался мировым судьёй по Землянскому уезду и с 1879 году трижды — по Воронежскому уезду). В 1878 году назначен делопроизводителем в особое, под председательством главноуправляющего 2-м отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, совещание для рассмотрения проекта органического устава Болгарского княжества.

В 1879 году назначен в качестве депутата от 2-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в Высочайше утверждённую под председательством сенатора Калачова комиссию об устройстве архивов. В 1880 году Высочайшим приказом по 2-му отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии назначен помощником старшего чиновника. В следующем году отчислен от этой должности, с оставлением при 2-м отделении и в звании камер-юнкера. В 1882 году при преобразовании 2-го отделения в кодификационный отдел при Государственном Совете был назначен главноуправляющим этим отделом. В 1888 году Воронежским губернским дворянским собранием был избран уездным предводителем дворянства и первым кандидатом на должность воронежского губернского предводителя дворянства. С 1889 года — гофмейстер.
В 1894 году утверждён почётным попечителем Воронежского реального училища. В этом же году избран Воронежским губернским земским собранием попечителем Конь-Колодезской хозяйственной школы. В 1896 году назначен директором Московского публичного и Румянцевского музея, куда пожертвовал свою обширную библиотеку с книжными и художественными редкостями, перешедшими к нему от графов Виельгорских, и документами, ценными для истории литературы пушкинской эпохи, вместе с семейным архивом. Принимал участие в формировании Фонда им. А. Хованского, был одним из его жертвователей. Был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени.

Умер М. А. Веневитинов в Новоживотинном  года; похоронен в Москве — в Донском монастыре (фото могилы). Личный фонд М. А. Веневитинова в отделе рукописей Российской государственной библиотеки насчитывает около 2500 единиц хранения.

С 15 апреля 1890 года был женат на княжне Ольге Александровне Щербатовой (1861—1892), дочери московского городского головы князя А. А. Щербатова, но потомства не оставил.

Труды 
Веневитинов писал краеведческие статьи и книги, изучал историю рода Веневитиновых, был создателем фамильного архива Веневитиновых. В 1887 году в Москве вышла его книга «Из воронежской старины» -
 Хождение игумена Даниила в Святую землю в начале XII века. — Санкт-Петербург : Археогр. комис., 1877
 Лицевой список Хождения Даниила Паломника: читано в заседании Общества любителей древней письменности 27 марта 1881 года. — Санкт-Петербург: Тип. Добродеева, 1881
 Путеводитель в Палестину XVI века: [Переделка Хождения игумена Даниила в Палестину] / [Публикатор: М. Веневитинов]. — Санкт-Петербург: тип. бр. Пантелеевых, [1884]
 Из воронежской старины. — М.: тип. Л. А. Снегиревых, 1887
 Франц Лист и Мих. Юрьевич Вьельгорский в 1839 г. — Санкт-Петербург: тип. В. С. Балашева, ценз. 1887
 Уваровские списки Даниилова хождения: [Крит. обзор] — [Москва] : тип. А. И. Мамонтова и К°, 1887
 Про былое. — М.: тип. и словолитня О. О. Гербек, 1888
 Старинное изображение обряда смотрин в городе Торопце. — М.: тип. А. И. Мамонтова и К°, ценз. 1888
 Хождение Даниила игумена в изданиях И. П. Сахарова. — М.: тип. А. И. Мамонтова и К°, 1889
 Расписные кирпичные избы : Новая обл. нар. художества. — М.: тип. и словолитня О. О. Гербека, 1890
 Русские в Голландии : Великое посольство 1697—1698 г. — М.: тип. и словолитня О. О. Гербека, 1897
 Бальзак о Бироне. — М.: Унив. тип., 1898
 Материалы для истории ценностей в России в конце XVII в. : (Содерж. реф., чит. в заседании Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те 31 янв. 1897 г.). — М.: Унив. тип., 1898
 О чтениях Пушкиным «Бориса Годунова» в 1826 г. в Москве. — М.: тип. «Рус. вед.», 1899
 Некрологи Пушкина в немецких газетах 1837 года. — Спб.: тип. т-ва «Общественная польза», 1900
 Редкости Королевской библиотеки в Стокгольме. — М.: печатня А. И. Снегиревой, 1900

Примечания

Литература 
 
 Андреева Р. В. Новоживотинное. Усадьба Веневитиновых / Р. В. Андреева, Е. П. Корчагина // Русские провинциальные усадьбы XVIII — начала XX века. — Воронеж, 2001. — С. 96—102.
 Акиньшин А. Н. Воронежское дворянство в лицах и судьбах : историко-генеалогические очерки с приложением Перечня дворянских родов Воронежской губернии / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Воронеж, 2009. — С. 7-32.
 Воронежская историко-культурная энциклопедия: персоналии. — 2-е изд., доп. и испр. — Воронеж, 2009. — С. 91.
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 100;

Ссылки 
 Веневитинов Михаил Алексеевич Жертвователь. Даритель. Сотрудник Румянцевского музея.
 Веневитинов Михаил Алексеевич (1844—1901)
 Рамонь: Прошлое и настоящее

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Воронежские губернские предводители дворянства
Члены Императорского православного палестинского общества
Председатели Русского библиографического общества
Директора Румянцевского музея
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Похороненные в некрополе Донского монастыря